Morton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Conrad Vernon Morton
 F.J. Morton
 Joseph B. Morton
 John Kenneth Morton
 Kenneth J. Morton